Fonzi puede hacer referencia a:

Dolores Fonzi, actriz  argentina, hermana de Tomás Fonzi.
Tomás Fonzi, actor argentino, hermano de Dolores Fonzi.